Sierakowski ist der Familienname folgender Personen:
 Adam von Sierakowski (1846–1912), Jurist, Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karol Sierakowski (1752–1820), polnischer General im Kościuszko-Aufstand
 Sławomir Sierakowski (* 1979),  polnischer Publizist, Soziologe, Literatur- und Theaterkritiker
 Stanislaus Graf von Sierakowski (polnisch Stanisław Sierakowski, 1891–1939), polnischer Diplomat und preußischer Abgeordneter
 Wacław Hieronim Sierakowski (1700–1780), von 1760 bis 1780 Erzbischof von Lemberg
 Zygmunt Sierakowski (1826–1863), Führer im polnischen Januaraufstand 

Sierakowski bezeichnet:
 Sierakowski-Herrenhaus, ein Gebäude in Zoppot, von 1795 bis 1814 im Besitz der Familie